Per sistema bifase si intende:
 in elettrotecnica un sistema bifase è un sistema di produzione di energia elettrica basato su due tensioni elettriche alternate aventi la stessa frequenza e traslate di 90°.
 in termodinamica un sistema bifase è un sistema termodinamico costituito da due fasi.